PMQ steht für:
 Prime Minister’s Questions
 Perito Moreno Airport (IATA-Code), Flughafen von Perito Moreno (Stadt), Departamento Lago Buenos Aires, Argentinien

pmq steht für:
 Nördliches Pame (ISO-639-3-Code), Varietät von Pame (Sprache), Sprache der Pame in San Luis Potosí (Bundesstaat), Mexiko

Abkürzung